Vévoda Ludvík Vilém Karel Norbert Teodor Johan Bavorský (17. ledna 1884 – 5. listopadu 1968) byl člen rodu Wittelsbachů, vládnoucí dynastie Bavorského království. Od roku 1909 byl hlavou kadetské větve Wittelsbachů, bavorských vévodů, dědiců falckrabat z Birkenfeld-Gelnhausenu.

Život 
Ludvík Vilém se narodil na zámku Tegernsee jako nejstarší syn vévody Karla Teodora Bavorského s jeho druhé manželky infantky Marie Josefy Portugalské.

V roce 1900 obdržel na svatbě své sestry velkostuhu Řádu Leopolda. Princovi však bylo pouhých 14 let a stal se tak jedním z nejmladších nositelů velkostuhy v belgické historii.

Dne 19. března 1917 se v Kreuthu oženil s princeznou Eleonorou Annou Lucií zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, vdovou po Victoru, Fürstovi (knížeti) von Schönburg (1882 – zabit v Remeši, 14. září 1914), a dcerou knížete Franze zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg a hraběnky Julie Cavalcanti d'Albuquerque de Villeneuve. Neměli žádné děti.

Po smrti své manželky 20. února 1965 adoptoval vnuka své sestry Marie Gabriely, Maxe Emanuela.

Ludvík Vilém zemřel 5. listopadu 1968 ve Wildbad Kreuth.

Předkové

Reference 

Wittelsbachové
Bavorští vévodové
Narození 17. ledna
Narození v roce 1884
Narození v Tegernsee
Úmrtí 5. listopadu
Úmrtí v roce 1968
Muži